Zaproszenie do tańca – kompozycja Carla Marii von Webera
 Zaproszenie do tańca – amerykański film z 1956 roku w reżyserii Gene’a Kelly’ego